IAAF Super Grand Prix — серия международных легкоатлетических соревнований, которая существовала в 2003 — 2009 годах. 

В 2010 году на базе этапов серии были созданы Бриллиантовая лига и IAAF World Challenge.

Этапы 2007 — 2009 годов

Этапы 2006 года

Этапы 2005 года

Этапы 2004 года

Этапы 2003 года

Ссылки 
 Результаты соревнований 2003 и 2004 годов
 Результаты соревнований 2005 — 2009 годов

Международные соревнования по лёгкой атлетике
Соревнования IAAF